Wilmshagen bezeichnet:

 Wilmshagen (Sundhagen), ein Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern